Ярхон-Игол — реки в Ханты-Мансийском АО:

 Ярхон-Игол (приток Ерган-Егана)
 Ярхон-Игол (приток Лектог-Егана)
 Ярхон-Игол (приток Кулынигола)